Gornje Sokolovo (Ključ, BiH), naseljeno mjesto u općini Ključ, BiH
 Gornje Sokolovo (Ribnik, BiH), naseljeno mjesto u općini Ribnik, BiH